

Чкаловський — селище, Асекеєвський район, Оренбурзька область
 Чкаловський — селище, Ленінськ-Кузнецький округ, Кемеровська область
 Чкаловський — хутір, Соль-Ілецький міський округ, Оренбурзька область